De Duitse voetbalclub TSV 1860 München speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt TSV 1860 München

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

TSV 1860 München
Munchen